Johrenia nudiuscula är en flockblommig växtart som beskrevs av Ivan Vladimirovitj Palibin. Johrenia nudiuscula ingår i släktet Johrenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nudiuscula